Лорейру (, «лавр») — португальська власна назва.

Топоніми

Лорейру (Олівейра-де-Аземейш)
 Лорейру (Пезу-да-Регуа)